Лепорий (IV век — V век) — христианский монах, пресвитер, писатель.
 Лепор, Аманда (род. 1967) — американская модель, фрик-дива.
 Лепор, Джилл (род. 1966) — американский историк.
 См. также
 Лепори